ŽNL Splitsko-dalmatinska u sezoni 2010./11. predstavlja ligu petog ranga natjecanja hrvatskog nogometnog prvenstva.

Klubovi u 1. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj u sezoni 2010./11.

Tablica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., 5. rang

2010-11
Splitsko-dalmatinska-1